Enchelyopus Bloch & Schneider, 1801 – monotypowy rodzaj ryb z rodziny dorszowatych
 Enchelyopus Bleeker, 1862 – synonim rodzaju Trichiurus
 Enchelyopus Gronow, 1760 – synonim rodzaju Zoarces
 Enchelyopus Klein, 1775 – synonim rodzaju Trichiurus